Un concerto pour violoncelle est un concerto pour violoncelle solo et un ensemble instrumental, habituellement un orchestre. Il peut également désigner :
 Concerto pour violoncelle d'Eugène d'Albert
 Concerto pour violoncelle et orchestre de Boris Blacher
 Concerto pour violoncelle  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour violoncelle  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour violoncelle de Frederick Delius
 concerto  pour violoncelle de Philippe Hersant
 concerto  pour violoncelle de Philippe Hersant
 Concerto pour violoncelle d'Edward Elgar
 Concerto pour violoncelle d'Arthur Honegger
 Concerto pour violoncelle  d'André Jolivet
 Concerto pour violoncelle  d'André Jolivet
 Concerto pour violoncelle  de Julius Klengel
 Concerto pour violoncelle  de Julius Klengel
 Concerto pour violoncelle  de Julius Klengel
 Concerto pour violoncelle  de Julius Klengel
 Concerto pour violoncelle et orchestre d'Édouard Lalo
 Concerto pour violoncelle de Witold Lutosławski
 Concerto pour violoncelle de Franco Margola
 Concerto pour violoncelle de Nikolaï Miaskovski
 Concerto pour violoncelle d'Arnold Schönberg
 Concerto pour violoncelle  de Saint-Saëns
 Concerto pour violoncelle  de Saint-Saëns
 Concerto pour violoncelle  de Robert Schumann
 Concerto pour violoncelle de William Walton
 Concerto pour violoncelle en forme de pas de trois  de Bernd Alois Zimmermann